Сергей Валерьевич Макаров:
 Макаров, Сергей Валерьевич (род. 1966) — советский и российский актёр.
 Макаров, Сергей Валерьевич (род. 1980) — российский волейболист.